yale – rodzaj zamka
 Yale – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Yale – miejscowość w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Yale – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Payne
 Yale – wieś w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Yale – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper
 Yale  (Yale Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley

Zobacz też 
 Yale – potoczna nazwa Uniwersytetu Yale
 Elihu Yale – założyciel uczelni nazwanej później jego imieniem